Водный туризм — один из видов спортивного туризма, который заключается в преодолении маршрута по водной поверхности. Различают несколько видов водного туризма: сплав по рекам, рафтинг, парусный туризм или яхтинг, морской каякинг.

Водный туризм разделяется на категорированные (спортивный туризм) и некатегорированные категории сложности. Активный отдых на воде можно отнести к неспортивному водному туризму.

Категории сложности водного туризма 
Водные походы условно разделяются на некатегорированные и категорированные (с I по VI категорию сложности). VI категория сложности — самая сложная и доступна только очень подготовленным группам.

Существует две распространённых шкалы оценки сложности водных препятствий: международная (американская) и российская.

Международная классификация трудности водных препятствий содержит 6 категорий, с I (самая простая) по VI (самая сложная).

Отечественная (российская) классификация имеет 6 категорий с одной дополнительной (как правило, соответствующей классу VI в международной классификации). Однозначного соответствия международной и отечественной классификаций нет, каждый случай должен рассматриваться индивидуально. Обычно отечественная классификация применяется к российским рекам.

Активный отдых на воде 

Отличается от спортивного туризма, целью которого является достижение определённого результата, связанного с преодолением различных трудностей и получением адреналина. Этот вид водного туризма ставит своей целью релаксацию и потому число лиц, использующих этот вид отдыха, весьма значительно.

Суда для водного туризма 
Для занятия водным туризмом используются спортивные суда каркасной, каркасно-надувной, надувной конструкции. Наиболее распространенным в мире судном для коммерческого сплава является рафт. Рафты также используются в спортивных соревнованиях, таких как «Чуя Ралли», «Интерралли Белая» и т. д. 

 Катамараны — двухкорпусные суда; корпуса судна соединяются сверху рамой:
 сплавные катамараны, используемые для сплава по рекам. Наибольшее распространение катамаран получил в странах СНГ, на западе практически не используется. Автором идеи катамарана считается Сергей Папуш.
 парусные катамараны — для совершения путешествий под парусом (в том числе морского и океанского класса).
 Байдарки и каяки — маломерные лёгкие беспалубные суда, приводимые в движение двухлопастным веслом. Каяк делится на множество разновидностей, главные из которых: сплавной, слаломный, для фристайла.
 Плоты — суда разнообразных конструкций, рассчитанные на движение главным образом с потоком воды, с маленькой собственной скоростью:
 деревянные плоты (из брёвен);
 рамные с надувными элементами;
 честеры — разновидность плота, отличающаяся способом гребли и посадки гребцов: гребцы сидят лицом друг к другу на гондолах, расположенных поперёк хода судна;
 надувные (рафт);
 бублики — абсолютно остойчивое судно, используемое для сплава по рекам высшей категории сложности.
 Пакрафты — лёгкие (до 4 кг) надувные лодки, без труда переносимые одним человеком, и позволяющие сочетать элементы пешего, водного и велосипедного туризма.

Для совершения несложных путешествий может использоваться резиновая надувная лодка.

Примечания

Литература 
  (обл.)

Ссылки 
 Энциклопедия туриста 
 Каякинг — что это?

Туризм